Kaykhusraw (kayànides), tercer rei mític dels kayànides de Pèrsia.
 Kaykhusraw I, sultà de Rum del 1205 al 1211 
 Kaykhusraw II, sultà de Rum (1237 -1246) 
 Kaykhusraw III, sultà de Rum del 1265 al 1284
 Kay Khusraw Khuttalani, amir de Khuttalan